Lophodermium är ett släkte av svampar. Lophodermium ingår i familjen Rhytismataceae, ordningen Rhytismatales, klassen Leotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar. 

Lophodermium har hinnaktiga fruktkroppar, nedsänkta i och sammanhängande med substratet, långsträckta, av parafyser omgivna sporsäckar och trådiga, encelliga sporer.

Flera av arterna lever som parasiter på barrträd och orsakar sjukdomar.

Källor

Sporsäcksvampar
Lophodermium